Терапсиди () скупина је еупеликосауријских синапсида, која укључује сисаре и њихове претке. Многе особине које се данас сматрају јединственим за сисаре имале су коријене међу првим терапсидима, а у њих спада и усправан положај тијела, као супротност опруженом положај тијела гмизаваца. Најранији фосил који се приписује терапсидима је -{Tetraceratops insignis}- из периода доњег перма.

Терапсиди су еволуирали из „пеликосаура”, одређеније сфенакодонтије, прије више од 275 милиона година. Они су замијенили пеликосауре као доминантне велике копнене животиње у средњем перму и увелико су замијењени архосауроморфима у тријасу, иако једна скупина терапсида, кенемејериформи, и даље била распрострањена у касном тријасу.

Терапсиди укључују цинодонте, скупина од које су се током касног тријаса, прије око 225 милиона година, развили сисари. Од несисарских терапсида само су цинодонти преживјели тријаско-јурско изумирање. Посљедњи несисарски терапсиди, цинодонти тритилодонтиди, изумрли су током ране креде, прије око 100 милиона година.

Карактеристике 

У поређењу с њиховим пеликосаурским прецима, рани терапсиди имали су врло сличне лобање, али врло различиту посткранијалну морфологију.

Ноге и стопала 

Ноге терапсида су биле постављене вертикалније испод тијела у односу на ноге рептила и пеликосаура које су биле раширене. Такође, у поређењу са овим скупинама, стопала су била симетричнија, први и посљедњи ножни прсти су били кратки, а средњи дужи, што је показатељ да је оса стопала постављена паралелно са животињом, а не да се шири на страну. Ова оријентација би довела до држаља сличнијег сисарима, него до држања гуштера као код пеликосаура.

Чељусти и зуби 

Темпорална фенестра терапсида била је већа од оне код пеликосаура. Чељусти неких терапсида биле су сложеније и снажније, а зуби су диференцирани у предње сјекутиће за резање, велике бочне очњаке за пробијање и кидање и кутњаке за жвакање.

Крзно и ендотермија 

Забиљежено је неколико особина терапсида у складу са развојем ендотермије: присуство турбинате, усправни удови, високо васкуларизоване кости, пропорције удова и репа што доприноси очувању тјелесне топлоте и одсуство прстенова раста у костима. Стога су, као и савремени сисари, несисарски терапсиди највјероватније били топлокрвни.

Недавне студије о пермским корполитима показују да је длака била присутна барем код неких терапсида. Длака је на било који начин присутна код докодонтних касторокауда и неколицине харамијида, а вибрисе су изведене од тероцефалија и цинодонта.

Еволутивна историја 

Терапсиди су еволуирали из скупине пеликосаура познате као сфенакодонти. Постале су доминантне копнене животиње у средњем перму, замјењујући пеликосауре. Терапсиди се састоје од четири главна кладуса: диноцефалије, биљоједни аномодонти, месоједни биармосухије и претежно месоједни териодонти. Након кратке провале еволуционе разноликости, диноцефалије су изумрле у касном средњем перму (гвадалуп), али су аномонтни дицинодонти као и териодонтни горгонопси и тероцефали цвјетали, придружујући им се на самом крају перма први од цинодонта.

Као све копнене животиње, терапсиди су били озбиљно погођени пермско-тријаским изумирањем; врло успјешни горгонопси су потпуно изумрли, а преостале скупине — дицинодонти, тероцефали и цинодонти — сведене су неколико врста до најранијех тријаса. Дицинодонти, које сада представља једна породица  бројних биљоједа, канемејерида, и цинодонти средње величине (укључујући и месоједе и биљоједе), бујали су широм свијета током раног и средњег тријаса. Они нестају из фосилног записа широм већег дијела Пангее на крају карније (касни тријас), иако су се неко дуже вријеме задржала у мокром екваторијалном појасу на југу.

Неки изузеци били су још даље изведени еуцинодонти. Преживјеле су најмање три скупине. Сви су се појавили у касном тријасу. Породица изузетно слична сисарима, тритилодонтиди, преживјела је рана креду. Друга породица изузетно слична сисарима, трителедонтиди, непостоји послије ране јуре. Мамалијаформи су била трећа скупина, укључујући морганукодоне и сличне животиње. Многи таксономисти ове животиње називају „сисарима”, иако неки ограничавају термин на сисарску крунску скупину.

Нееуцинодонтни цинодонти преживјели су пермско-тријаско узимирање; тринаксодони, галесауруси и платикраниелуси су познати из раног тријаса. До средњег тријаса само су еуцинодонти преостали.

Тероцефалије, сродници цинодонта, успјели су да преживе пермско-тријаско изумирање и наставили су диверзификацију кроз рани тријас. Приближавајући се крају период, тероцефалије су биле у опадању до евентуалног изумирања, вјероватно надмашени брзом диверзификацијом сауријске лозе диапсида, опремљени софистицираним респираторним системима погодним за веома врућ, сув и кисеоником сиромашан свијет на крају тријаса.

Дуго се сматрало да су дицинодонти изумрли пред крај тријаса, али постоје докази да су преживјели у креди. Њихови фосили су пронађени у Гондвани. То је примјер ефекта Лазара. Овдје су се склониле и друге животиње које су биле уобичајене у тријасу, попут темноспондили.

Сисари су једини преживјели терапсиди. Сисарска крунска група, која је еволуирала у раној јури, потекла је из скупине мамалијаформа која укључује докодонте.

Таксономија

Класификација 

 Класа Synapsida
 РЕД THERAPSIDA*
 ?Породица Tetraceratopsidae
 Подред Biarmosuchia*
 Породица Biarmosuchidae
 Породица Eotitanosuchidae
 Eutherapsida
 Подред Dinocephalia
 Породица Estemmenosuchidae
 ?Инфраред Anteosauria
 Породица Anteosauridae
 Породица Brithopodidae
 Породица Deuterosauridae
 Породица Syodontidae
 ?Породица Stenocybidae
 Tapinocephalia
 Породица Styracocephalidae
 Породица Tapinocephalidae
 Породица Titanosuchidae
 Neotherapsida
 Подред Anomodontia*
 Надпородица Venyukoviamorpha
 Породица Otsheridae
 Породица Venyukoviidae
 Инфраред Dromasauria
 Породица Galeopidae
 Инфраред Dicynodonta
 Породица Endothiodontidae
 Породица Eodicynodontidae
 Породица Kingoriidae
 (Нерангирано) Diictodontia
 Надпородица Emydopoidea
 Породица Cistecephalidae
 Породица Emydopidae
 Надпородица Robertoidea
 Породица Diictodontidae
 Породица Robertiidae
 (Нерангирано) Pristerodontia
 Породица Aulacocephalodontidae
 Породица Dicynodontidae
 Породица Kannemeyeriidae
 Породица Lystrosauridae
 Породица Oudenodontidae
 Породица Pristerodontidae
 Породица Shanisiodontidae
 Породица Stahleckeriidae
 Theriodontia*
 Подред Gorgonopsia
 Породица Gorgonopsidae
 Eutheriodontia
 Подред Therocephalia
 Породица Lycosuchidae
 (Нерангирано) Scylacosauria
 Породица Scylacosauridae
 Инфраред Eutherocephalia
 Породица Hofmeyriidae
 Породица Moschorhinidae
 Породица Whaitsiidae
 Надпородица Baurioidea
 Породица Bauriidae
 Породица Ericiolacteridae
 Породица Ictidosuchidae
 Породица Ictidosuchopsidae
 Породица Lycideopsidae
 Подред Cynodontia*
 Породица Dviniidae
 Породица Procynosuchidae
 (Нерангирано) Epicynodontia
 Породица Galesauridae
 Породица Thrinaxodontidae
 Инфраред Eucynodontia
 (Нерангирано) Cynognathia
 Породица Cynognathidae
 Породица Diademodontidae
 Породица Traversodontidae
 Породица Trirachodontidae
 Породица Tritylodontidae
 (Нерангирано) Probainognathia
 Породица Chiniquodontidae
 Породица Probainognathidae
 (Нерангирано) Ictidosauria
 Породица Tritheledontidae
 (Нерангирано) Mammaliaformes
 Класа Mammalia

Филогенија

Види још 
 Еволуција сисара
 Временска линија еволутивне историје живота
 Палеонтологија кичмењака

Референце

Спољашње везе 

 Aron Ra - "Systematic Classification of Life (episode 17) - Therapsida"
 "Therapsida: Mammals and extinct relatives" Tree of Life
 "Therapsida: overview" Palaeos